Gowarczów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Gowarczów (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente